Zaomma är ett släkte av steklar som beskrevs av William Harris Ashmead 1900. Zaomma ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sköldlussteklar
Zaomma